Funneliformis — рід грибів родини Glomeraceae. Назва вперше опублікована 2010 року.

Класифікація 
До роду Funneliformis відносять 17 видів:

Примітки

Джерела 
 Schüßler, A.; Walker, C. 2010. The Glomeromycota: a species list with new families and new genera. :1-58 - P.13

Роди грибів
Гломероміцети
2010 у науці